Alicia Alonso peut désigner :
 Alicia Alonso (1920-2019), danseuse cubaine ;
 Alicia Alonso (19?-), actrice française.